Birkenwerder ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland:
 Birkenwerder, eine Gemeinde im Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Spreewerder (ehemals Birkenwerder), eine Ortschaft im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
in Polen:
 Birkenwerder, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Brzeźnica (Kętrzyn), eine Ortschaft in der Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren 
 Pogrzymie (ehemals Birkenwerder im Landkreis Naugard, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Maszewo